

Patronymie 

 Ljudevit Gaj, un linguiste et politicien croate du .

Toponymie

en Bosnie-Herzégovine
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Nevesinje et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;

en Croatie
 Gaj, une localité située dans la municipalité de Lipik, comitat de Požega-Slavonie ;
 Gaj, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb ;

en Serbie
 Gaj, un village situé dans la municipalité de Barajevo, district de Belgrade ;
 Gaj, une localité située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Kovin et dans le district du Banat méridional ;
 Gaj, une localité située dans la municipalité de Voždovac, district de Belgrade ;

en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Gaj, village du  powiat de Trzebnica ;
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gaj, village du powiat de Golub-Dobrzyń ;
 Gaj, village du powiat de Mogilno ;

 dans la voïvodie de Grande-Pologne 
 Gaj, village du powiat de Gniezno ;
 Gaj, village du powiat de Gostyń ;
 Gaj, village du powiat de Koło ;
 Gaj, village du powiat de Konin ;
 Gaj, village du powiat de Śrem ;

 dans la voïvodie de Łódź
 Gaj, village du powiat de Brzeziny ;
 Gaj, village du powiat de Łęczyca ;
 Gaj, village du powiat de Łowicz ;
 Gaj, village du powiat de Radomsko ;
 Gaj, village du powiat de Rawa ;
 Gaj, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki ;

 dans la voïvodie de Lubusz
 Gaj, village ;

 dans la voïvodie de Mazovie
 Gaj, village du powiat de Przysucha ;
 Gaj, village du powiat de Pułtusk ;
 Gaj, village du powiat de Sochaczew ;
 Gaj, village du powiat de Wyszków;

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Gaj, village du powiat de Cracovie;

 dans la voïvodie de Podlachie
 Gaj, village du powiat de Bielsk Podlaski ;
 Gaj, village du powiat de Wysokie Mazowieckie ;

 dans la voïvodie de Poméranie
 Gaj, village ;

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Gaj, village du powiat de Bartoszyce
 Gaj, village du powiat de Nowe Miasto ;
 Gaj, village de la gmina de Olsztynek ;
 Gaj, village de la gmina de Barczewo.

Sigle 

GAJ peut désigner :
 Groupe action jeunesse, une organisation terroriste qui refusaient la stratégie de Front national proposée par la direction du mouvement ;
 Groupement d'Action Judiciaire, une organisation de juristes créée à l'issue des événements de  par des avocats principalement, très active dans les années 1970.